Лаваница може да се отнася за:

 Микроливадо, до 1927 година Лаваница, село в Гревенско, Гърция;
 Неа Лава, до 1927 година Лаваница, село в Сервийско, Гърция;

 Вижте също
 Лобаница или Лабаница, на гръцки Агиос Димитриос, бивше село в Костурско, Гърция;
 Плакида, до 1927 година Лабаница, село в Населишко, Гърция.